Есьман — фамилия, в том числе польская дворянская Jeśman (Jesman), другие транскрипции Есман, Эйсман:
 Есьман, Владислав Казимирович (1860—1938) — помещик, депутат Государственной думы III созыва от Гродненской губернии.
 Есьман, Игорь Иванович (род. 1932) — белорусский архитектор.
 Есьман, Иосиф Гаврилович (1868—1955) — советский учёный, Герой Труда.
 Есман, Кшиштоф (?—1687) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, каштелян новогрудский, воевода смоленский.
 Есьман, Михаил Иванович (род. 1977) — белорусский режиссёр, актёр и организатор театрального творчества.
 Есьман, Соня (род. 1995) — канадская модель русского происхождения, блогер.
См. также:
 Эйсман, Кшиштоф Корчак (?—1701) — Государственный деятель Великого княжества Литовского, каштелян Минский (1697 года).